Kern, német családnév
 Kern (1985) Kern András nagylemeze